Powiat Shima – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Shima – dawny powiat w prefekturze Mie